Rocchettani – abitanti di La Roquette-sur-Var
Rocchettani – abitanti di Rocchetta (Genga)
Rocchettani – abitanti di Rocchetta Sant'Antonio
Rocchettani – abitanti di Rocchetta a Volturno
Rocchettani – abitanti di Rocchetta e Croce